CBC może oznaczać:
 Tryb wiązania bloków zaszyfrowanych
 skrótowe  oznaczenie morfologii krwi w jęz. angielskim (od Complete Blood Count)
 Canadian Broadcasting Corporation
 Cornering Brake Control
 Cracovia Business Center
 Common Booster Core